Péchy Imre (1753–1841) politikus, alnádor, az MTA tagja
 Péchy Imre (1832–1898) térképész
 Péchy Imre (1937-) építész